Сезон 2018/19 стал для футбольного клуба «Динамо» Москва 96-м в его истории. Команда приняла участие в 26-м для себя чемпионате России, и в 27-м розыгрыше кубка России, также это второй сезон для клуба в Российской Премьер-лиге после его возвращения из Футбольной национальной лиги, в которую клуб вылетел по итогам сезона 2015/16 годов. 

Динамо начало сезон неплохо, однако затем осень прошла неудачно, и клуб долгое время болтался у зоны вылетов, проведя этот сезон хуже предыдущего. По итогам сезона клуб закончил на спасительном 12-ом месте, дошёл до 1/8 Кубка России, где потерпел поражение от «Рубина». В последнем матче сезона клуб официально провёл матч на своем обновлённом стадионе «Динамо», который открыли спустя 10 лет после начала реконструкции.

Форма 
Производителем формы для клуба в этом сезоне являлась компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, является Банк ВТБ.

Состав 
Основной состав

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы 2018/2019

Пришли

Ушли

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 ФК «Динамо» Москва на сайте RFPL.org

2018/2019
Динамо
Динамо